Jan Miodek
 Samson Miodek

 miodek majowy
 miodek turecki

Zobacz też
 miód